Марет Ани (родилась 31 января 1982 года в Таллине, СССР) — эстонская теннисистка.
 Победительница 24 турниров ITF (7 — в одиночном разряде).
 Полуфиналистка 1 турнира Большого шлема в парном разряде (Australian Open-2004).

Общая информация 
Марет — одна из трёх детей Андреса и Мари Ани. У неё есть брат Прит и сестра Пилле.

Мама, бывшая в своё время волейбольным тренером, познакомила дочь с теннисом в 7 лет. Также Марет занималась баскетболом, где добилась некоторых успехов, но в 14 лет сосредоточилась на теннисе. Её первом тренером в этой игре с мячом была Айта Пыльдма.

Любимое покрытие — хард. Лучшие удары — подача и форхенд.

В 29 лет из-за травмы Ани решила завершить профессиональную карьеру игрока.

Спортивная карьера 
Одним из лучших результатов в карьере Марет Ани является выход в полуфинал в марте 2006 года в Actaulco, третьей категории WTA. Чтобы попасть в полуфинал, он победил испанку Лауру Поус Тио 7: 5, 6: 2. В полуфинале Анил должен был поклясться во Флавии Пеннетт из Италии 3: 6, 1: 6.

До этого он выиграл один прибыльный турнир, намного более слабый турнир ITF в октябре 2005 года в Санкт-Петербурге. Рафаэль, с призовым фондом 50 000 долларов.

Тем не менее, наиболее значительным достижением в карьере Марет Ани является получение призового фонда в размере $ 2,1 млн. На турнире первой категории WTA в Индиан-Уэллсе, с 16 лучшими. В восьмом финале Анилу пришлось поклясться в первом выступлении в Германии Анны-Лены Грёнефельд 1: 6, 4: 6. Турнир состоялся в марте 2006 года

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Выступление в одиночных турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (21)

Победы (7)

Поражения (14)

Выступления в парном разряде

Финалы турниров WTA в парном разряде (2)

Поражения (2)

Финалы турниров ITF в парном разряде (32)

Победы (17)

Поражения (15)

История выступлений на турнирах

Парные турниры

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1982 году
Родившиеся 31 января
Родившиеся в Таллине
Теннисисты Эстонии
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Теннисные тренеры Эстонии